Home computer – elaboratore elettronico diffusosi dalla seconda metà degli anni settanta
Home Computer – mensile italiano dedicato agli omonimi apparecchi
Home Computer – brano dei Kraftwerk tratto dal loro album Computerwelt del 1981